Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Paul Rosner che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Dušan Vemić 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Paul Rosner (Campioni)
 Tim Crichton /  Todd Perry (semifinali)

 Jonathan Erlich /  Jordan Kerr (quarti di finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Dušan Vemić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2002